Ва () — японський ієрогліф кандзі, що має такі значення:
 В ранній формі японської писемності манйоґана цим ієрогліфом позначали звук «ва». Від нього походить літера хірагани わ, яка має таке саме звучання.
 Означає відсутність суперечностей або суперечок і є частиною деяких слів, які з цим пов'язані: музична гармонія (), гармонія в ширшому значенні (), мир (), мирні переговори ().
 Стосовно Японії:
 Означає давню назву Японії, в тому числі так називають давніх японців Ва (),  ().
 Використовують як скорочення для словосполучення «японська мова» в словах, які пов'язані з перекладом, або в лінгвістиці, наприклад: японсько-англійський переклад (), німецько-японський словник ().
 Вживають в словах, які пов'язані з японською культурою, наприклад: японський стиль (), японський одяг (), японська кухня ().

Джерела 
На основі відповідної статті в японській Вікіпедії.

Японська писемність